Dąb Wolności (Głodno)
 Dąb Wolności (Głowno)
 Dąb Wolności (Kraków)
 Dąb Wolności (Radom)